Macia oder Maciá bezeichnet:

 Macia (Mosambik), Stadt in Mosambik
 Maciá (Entre Ríos), Gemeinde in Argentinien

Macia, Maciá oder Macià ist der Nachname folgender Personen:
 Ariel Macia (* 1970), argentinischer Fußballspieler
 Diego Maciá Antón (* 1954), spanischer Politiker
 Francesc Macià (1859–1933), spanischer Politiker und Militär
 José Macia (* 1935), brasilianischer Fußballspieler und -trainer, siehe Pepe (Fußballspieler, 1935)
 Salvador Maciá (1855–1929), argentinischer Politiker und Mediziner
Seraina Macia (* 1968), Schweizer und australische Managerin